Beize steht für:

 eine chemische Lösung zur Oberflächenbehandlung von Metall, Kunststoff oder Holz, siehe Beizen 
 eine chemische Lösung zum Schutz von Saatgut gegen Schädlinge, siehe Beizen (Pflanzenschutz)
 in der Küche eine gewürzte Flüssigkeit zum Marinieren von Zutaten, auch Beizen (Kochen)
 die Jagd auf Wild mit Hilfe von abgerichteten Greifvögeln, siehe Beizjagd

Siehe auch:
 Abbeizmittel
 Beiz